współczesne gminy:
 Kamieniec (gmina) – gmina w powiecie grodziskim, woj. wielkopolskie
 Kamieniec Ząbkowicki (gmina) – gmina w powiecie ząbkowickim, woj. dolnośląskie

dawne gminy:
 Gmina Kamieniec (okręg mazurski) – dawna gmina w powiecie suskim, okręg mazurski
 Kamieniec (gmina w województwie katowickim) – dawna gmina w powiecie gliwickim, woj. katowickie
 Kamieniec Litewski (gmina) – dawna gmina w powiecie brzeskim, woj. poleskie